Mark McNulty est un nom pouvant désigner:

 (né en 1944), homme politique américain du Delaware
 (né en 1953), golfeur professionnel zimbabwéen
 (né en 1980), joueur irlandais de football

Voir aussi
Marc McNulty (né en 1992), joueur écossais de football

McNulty, Mark